

Osoby noszące nazwisko Kafka 
 František Kafka – czeski doktor praw, pisarz i krytyk literacki
 Franz Kafka – pisarz
 Jakub Kafka – piłkarz czeski
 Maria Restytuta Kafka – zakonnica czeska, błogosławiona – męczennica – Kościoła Rzymsko-Katolickiego
 Victor Kafka – austriacki neurolog

Inne znaczenia 
 Kafka – film z 1991 roku
 (3412) Kafka – planetoida
 Kafka nad morzem – powieść Haruki Murakami
 Apache Kafka –  open-source platforma do streamingu napisana w Scali

Kavka 
 Markus Kavka

Zobacz też 
 Kawka (ujednoznacznienie)

cs:Kavka (rozcestník)
de:Kavka
hu:Kafka